Omnium mężczyzn na Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Tokio rozgrywany był na torze Izu Velodrome w dniu 5 sierpnia.

Format 
Jest to wielobój składający się z 4 różnych konkurencji. Za zwycięstwo w każdej z 3 konkurencji (oprócz wyścigu punktowego) otrzymuje się 40 punktów, za 2. miejsce dwa punkty mniej itd. aż do miejsca 20 za każde następne miejsce zawodniczka otrzymuje 1 pkt. Punkty zdobyte w wyścigu punktowym doliczane są do punktów zgormadzonych w poprzednich trzech konkurencjach. Zwycięzcą zostaje zawodniczka z największą liczbą punktów.
W skład konkurencji wchodzą:

 scratch na 10 km; zawodniczki startują razem i wygrywa ta, która pierwsza przekroczy linię mety
 wyścig tempowy - rozgrywa się go na dystansie 40 okrążeń. Polega na tym, że po przejechaniu 5 rund każda kolejna honorowana jest jednym punktem dla pierwszego zawodnika przekraczającego linię mety. Za nadrobienie okrążenia tradycyjnie otrzymuje się 20 pkt.
 wyścig eliminacyjny; odpada ostatnia zawodniczka po każdych 2 okrążeniach
 wyścig punktowy na 20 km

Terminarz 
Czas w Tokio UTC+09:00

Wyniki

Scratch

Wyścig tempowy

Wyścig eliminacyjny

Wyniki końcowe

Bibliografia 
 
 
 

Kolarstwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020
Kolarstwo torowe